South Pasadena – città statunitense in California
South Pasadena – città statunitense in Florida